Watauga kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Watauga County, North Carolina
Watauga (Tennessee)
Watauga (Texas)